DTDM steht für:
 DTDM als Abkürzung für Dithiodimorpholin; siehe Initiator (Chemie)

DTdM steht für:
 Deutsche Texte des Mittelalters

Abkürzung